O Universitário Rugby Santa Maria é o um clube de Rugby Union da cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil. Fundado no dia 8 de maio de 2009. O clube é filiado à Confederação Brasileira de Rugby e à Federação Gaúcha de Rugby.

História

Santa Maria Rugby Clube
O Santa Maria Rugby Clube foi o primeiro clube de Rugby na cidade foi criado no dia 30 de outubro de 2006. O clube tinha o apelido de "Locomotiva" e suas cores eram Alvinegras.

Fênix Rugby Club
O Fênix Rugby Club foi iniciado no dia 5 de abril de 2008, por três estrangeiros, o sérvio Ljuba Pajic, o uruguaio Fernando e o  paraguaio Ramiro Samaniego, que tinham como objetivo, divulgar o esporte e trazer mais adeptos para o rugby.

Universitário Rugby Santa Maria
Durante a reunião em 8 de maio de 2009, as diretorias dos clubes Santa Maria Rugby Clube e Fênix Rugby Clube decidiram unir forças para o desenvolvimento do Rugby na cidade de Santa Maria, assim criando o único time de Rugby Union da cidade.

Títulos 
Categoria Adulto Masculino
  Campeonato Gaúcho de Rugby Série B 3º lugar (2009), vice-campeão (2014)
  Copa Gaúcha de Rugby Taça Prata 4º lugar (2011)
  Copa Gaúcha de Rugby Fechamento Campeão (2012)

Curiosidades
 Pedro Henrique de Oliveira com 17 anos de idade, foi o 1º jogador do clube a ser convocado para a Seleção Gaúcha de Rugby M19, para disputar o Campeonato Brasileiro e Seleções Estaduais M19 de 2010.

Ligações externas
 Página do Universitário Rugby
 Página da Federação Gaúcha de Rugby
 Site oficial da Confederação Brasileira de Rugby

Times de rugby do Rio Grande do Sul